Jméno a příjmení Pavel Švanda se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Pavel Švanda (spisovatel) (* 1936) – český spisovatel a redaktor, přednášející na JAMU
 Pavel Švanda (křesťanský aktivista) (1959–1981) – křesťanský aktivista, nalezen mrtvý v Macoše
 Pavel Švanda ze Semčic (1825–1891) – český dramaturg, režisér a divadelní ředitel
 Pavel Švanda ze Semčic (pěvec) (1855–1923) – český operní pěvec a divadelní ředitel